Acest termen se poate referi la:
 Gogoșar - plantă
 Gogoșari, Giurgiu - localitate